Mira може означати
 Mira — альбом Міри Кубасинської.
 Mira — данська компанія.
 «Mira» — український кіберспортсмен Мирослав Колпаков.

Див. також Міра.